Formicivora littoralis ("restingamyrsmyg", officiellt svenskt trivialnamn saknas) är en fågel i familjen myrfåglar inom ordningen tättingar. Den förekommer endast i kustnära sydöstra Brasilien (Rio de Janeiro) och angränsande öar. Fågeln behandlas ofta som underart till serramyrsmyg (Formicivora serrana). IUCN kategoriserade arten tidigare som starkt hotad, men sedan 2016 erkänner de inte littoralis som fullgod art, varför den inte längre placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

Myrfåglar
Fåglar i neotropiska regionen